Барбара Крэмптон (, род. 27 декабря 1958) — американская актриса.

Биография 
Барбара Крэмптон родилась в Левитоуне, Нью-Йорк, но выросла в Вермонте. После окончания института она кратко вернулась в Нью-Йорк, где дебютировала на театральной сцене, после чего переехала в Лос-Анджелес и в 1983 году появилась в дневной мыльной опере «Дни нашей жизни».

Крэмптон считается королевой крика благодаря исполнению главных женских ролей в таких известных фильмах ужасов восьмидесятых как «Реаниматор», «Роботы-убийцы» и «Извне», за который она была номинирована на Премию «Сатурн» за лучшую женскую роль. Однако она наиболее известна благодаря ролям различных злодеек в дневных мыльных операх «Молодые и дерзкие», «Направляющий свет», «Дерзкие и красивые» и «Санта Барбара».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Каслтонского государственного колледжа